Ungen kan syfta på:

Skönlitteratur 
 Ungen (pjäs) – en pjäs av Oskar Braaten från 1911
 Ungen (1939) – en roman av Jesper Ewald från 1939
 Ungen (2004) – en roman av Kevin Lewis från 2004

Filmer 
 Ungen (1938) – en norsk film från 1938 baserad på Oskar Braatens pjäs
 Ungen (1974) – en norsk film från 1974 baserad på Oskar Braatens pjäs

Geografi

Moldavien 

 Ungheni – centralort i Ungheni rajon,

Sverige 

 Ungen – sjö, Västmanlands län,